«Сент Джеймс» () — название театров в некоторых городах мира:

Австралия 
 «Сент Джеймс» — многоэтажное здание в Сиднее (не путать с «Сент Джеймс Холл»).

Великобритания 
 «Театр Сента Джеймса» — снесённый театр в Лондоне.
 «Сент Джеймс» — театр в Лондоне.

Новая Зеландия 
 «Сент Джеймс» — театр в Веллингтоне.
 «Сент Джеймс» — театр в Окленде.
 «Сент Джеймс» — бывший театр в Данидине.

США 
 «Сент Джеймс» — театр в Бостоне.
 «Сент Джеймс» — бродвейский театр в Нью-Йорке.